Завгороднее — название населённых пунктов на Украине:

 Завгороднее — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Завгороднее — село в Богодуховском районе Харьковской области.